Hans Puggaard er navnet på flere personer:

 Hans Puggaard (handelsmand) (1788-1866) – dansk handelsmand
 Hans Puggaard (skolemand) (1914-1986) – dansk teolog og skolemand, rektor